

Personnalités 

 Anne Marie Adorni (1805-1893), religieuse italienne, fondatrice, bienheureuse ;
  (1878-1967), artiste lyrique italienne ;
  (1806-1877), écrivain et historien italien ;
 Vittorio Adorni (1937-2022), coureur cycliste italien.